Nowy Dzień – dziennik wydawany w latach 2005–2006 przez Agora SA
 Nowy Dzień – dwutygodnik wydawany w latach 1936–1937 przez Świadków Jehowy, obecnie pod nazwą Przebudźcie się!
 Nowy Dzień – program stacji telewizyjnej Polsat News